Натуральне число 1261
 1261 рік до нашої ери
 1261 рік нашої ери